Clean Up Men é um filme de drama produzido pelo diretor de cimena, Christian A. Strickland lançado em 18 de outubro de 2005.

Ligações externas
 Clean Up Men no Internet Movie Database

Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 2005
Filmes em língua inglesa
Filmes de drama da década de 2000